Кума — хрещена мати стосовно до батьків хрещеника і до хрещеного батька.
 Кума — річка в Україні, притока Вілії.
 Кума — річка в Росії.
 Кума — річка в Японії.
 Кума — село в Дагестані.